Klassning kan syfta på:

 Klassning av explosionsfarliga områden - Indelning av riskområden där explosiv atmosfär kan förekomma i zoner, grupper (explosionsgrupper) och efter antändningstemperatur (temperaturklasser). 
 Klassificeringsanstalt (för fartyg) 
 Klassning av brandsläckare - Indelning efter typ av brandsläckare och effekt på olika typer av bränder. Märkning sker som t.ex. 43A 233B C. Klassningen sker enligt standarden SS-EN 3-7.
 Klassning av information och informationssäkerhet
 IP-klassning - elektrisk och elektronisk utrustning klassas för hur väl de hindrar damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten att tränga in. Minimikrav ställs bl. a i starkströmsföreskrifterna samt i produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd. Provning görs normalt enligt den standarden SS EN 60529.